Ponikwa peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Ponikwa, village de la voïvodie de Basse-Silésie 
 Ponikwa, village de la voïvodie de Mazovie 
 Ponikwa, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
en Ukraine :
 , village, dont le nom polonais est Ponikwa